Mužská čtyřhra Emilia-Romagna Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o úvodní ročník italské události na okruhu ATP Tour.

Vítězem se stal nenasazený italsko-argentinský pár Simone Bolelli a Máximo González, který ve finále zdolal rakousko-pákistánskou dvojici Oliver Marach a Ajsám Kúreší po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Oba šampioni prošli soutěží bez ztráty sady a do žebříčku ATP si připsali 250 bodů. Po triumfu na březnovém Chile Open 2021 získali druhou společnou trofej. Poraženi z finále odešli na květnovém Geneva Open 2021. Po skončení jejich deblová bilance v probíhající sezóně činila 15–5. Třicetipětiletý Bolelli na okruhu ATP Tour vybojoval sedmý deblový titul a pro 37letého Gonzáleze to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (čtvrtfinále, odstoupili)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Emilia-Romagna Open 2021